Джон Дин ( или John Deane):
 Дин, Джон (Ден, Ян) (1679—1761) — офицер военно-морского флота Российской империи.
 Дин, Джон (1800—1884) — британский изобретатель.
  (1896–1982) — американский генерал-майор, глава военной миссии США в СССР.
  (1919–2013) — американский генерал.
  (1926—2019) — американский дипломат, посол США в Кхмерской республике (1974—1975), Дании (1975—1978), Ливане (1978—1981), Таиланде (1981—1985) и Индии (1985—1988).
  (род. 1947) — новозеландский велосипедист, чемпион Новой Зеландии в дорожных велогонках (1967), участник летних Олимпийских игр (1968, 1972).